

Sigle 
 Java Development Kit – raccolta di strumenti per sviluppatori Java

Musica 
 JDK Music – casa di produzione di colonne sonore